Тихоницкий — русская семинаристская фамилия; имеет женскую форму Тихоницкая.
 Тихоницкий, Вениамин Михайлович (1869—1957) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кировский и Слободской.
 Тихоницкий, Вячеслав Михайлович (в монашестве Владимир; 1873—1959) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Белостокский.
 Тихоницкий, Михаил Петрович (1846—1918) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик